Municipio de Sandy Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sandy Creek (condado de Franklin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Sandy Creek (condado de Vance, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Vance.
 Municipio de Sandy Creek (condado de Warren, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Sandy Creek (condado de Mercer, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Mercer.